Veliš bezeichnet

Veliš u Jičína, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
Veliš u Vlašimi, Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien

Veliš (Berg), Berg in Tschechien